Annapolis puede referirse a:
 la capital del Estado de Maryland Annapolis
 la película Annapolis
 los grandes almacenes Annapolis Mall
 un género de arañas llamado Annapolis
 a la ciudad de Annapolis (Misuri)
 a la ciudad de Annapolis (Illinois)
 lugar de Maryland llamado 'Annapolis Neck